Попозози има више значења:

 Попозози (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Попозози (Теолочолко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику